Змагання з боксу у ваговій категорії до 64 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 25 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Лоренсо Сотомайор (другий раунд)
  Енді Круз Гомес (Чемпіон)
  Оганес Бачков (півфінал)
  Артем Арутюнян (чвертьфінал)

<ol start="5">
  Ікболжон Холдаров (фінал)
  Баатарсухийн Чинзоріг (чвертьфінал)
  Ельвіс Родрігес (чвертьфінал)
  Віталій Дунайцев (другий раунд)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

64 кг